In 1998 werd de eerste editie van de Copa Paraná gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná, die niet aantraden in de nationale competities. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 2 augustus 1998 tot 28 januari 1999. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij gelijkspel wint de club met het beste resultaat in de competities. Alle clubs zijn ook geplaatst voor de derde fase, waarin Atlético, Paraná, Coritiba en Londrina hen vervoegen.

Derde fase
De terugwedstrijd in de halve finale tussen Londrina en Atlético werd uitgesteld, waarop Londrina opgaf.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Braziliaans competitievoetbal 1998